Miejscowości w USA:
 Alamosa – miasto w stanie Kolorado, w hrabstwie Alamosa
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Alamosa (ang. Alamosa County) – w stanie Kolorado